Ба́кингем () — река в Северной территории, Австралия.

Верховья реки находятся на северном краю на восточной стороне хребта Митчелл, недалеко от того места, где Центральная дорога Арнема пересекает хребет. Река течёт на север, в большинстве по необитаемой территории, пока не впадёт в залив Бакингем и Арафурское море.

Эстуарий, сформировавшийся в устье реки, имеет приливно-отливной характер и находится в почти первозданном состоянии.

Площадь водосбора реки составляет 7510 км², среднегодовой расход воды — 2330 гигалитров.

Традиционными владельцами этого района являются мурнгины, также известные как народность йолнгу.

Примечания 

Реки, впадающие в Арафурское море
Реки Северной территории